Plessur – fiume della Svizzera, affluente del Reno
 Plessur – ex distretto del Canton Grigioni attraversato dall'omonimo fiume
 Plessur – regione del Canton Grigioni attraversato dall'omonimo fiume
 Plessur – sottosezione delle Alpi Retiche occidentali